Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Chelsea FC in het seizoen 2009–2010. Het was het achttiende opeenvolgende seizoen dat de club uit Londen uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Op 4 februari 2010 kreeg Chelsea toestemming om zich weer te roeren op de transfermarkt. Een verbod op het aantrekken van nieuwe spelers, opgelegd door de FIFA, werd afgewezen door het sporttribunaal CAS. Chelsea had het verbod opgelegd gekregen, nadat het Gael Kakuta was overgenomen van RC Lens, terwijl het 15-jarige talent nog onder contract stond bij de Franse club. Beide clubs werden het uiteindelijk eens dat Kakuta's contract ongeldig was, waarna de sancties tegen Chelsea werden opgeheven. Voor Kakuta dreigde een maandenlange schorsing. Die was opgeschort, net als Chelsea's transferverbod, in afwachting van de CAS-uitspraak.

FA Community Shield

Wedstrijden

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Chelsea, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

UEFA Champions League

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Chelsea FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2009/10